Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла  Ай Суґіяма.

Наталі Тозья виграла титул, перемігши у фіналі Барбару Шетт з рахунком 2–6, 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Кімберлі По

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Kremlin Cup Draw 

1999
Кубок Кремля